Пши́слуп () — названия населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Пшислуп (гмина Усце-Горлицке) — село в Горлицком повяте Малопольского воеводства;
 Пшислуп (гмина Цисна) — село в Лесковском повяте Подкарпатского воеводства.